Fustigerinus  — род коротконадкрылых жуков из подсемейства Pselaphinae.

Распространение 
Афротропика: экваториальная и западная Африка.

Описание   
Мелкие коротконадкрылые жуки красновато-коричневого цвета. Длина тела около 2 мм. Усики из 3 члеников. Гнездовые социальные паразиты муравьёв. Вид  найден в гнёздах Pheidole Westwood, 1839 (Formicidae).
Род был впервые описан в 1912 году энтомологом Эрихом Васманном (Erich Wasmann; 1859—1931).

Систематика 
Род включает 8 видов и включён в подсемейство Pselaphinae (триба Clavigerini, подтриба Clavigerodina).

  — Африка
 = 
  — Африка
 
 
 
 Fustigerinus  sp.

Примечания

Литература 

 
 Newton A. F., Chandler D. S. 1989. World catalog of the genera of Pselaphidae (Coleoptera). Fieldiana:Zool (New Ser).53:iv + 1-93.

Ссылки 
 
 
 

Ощупники
Эндемики Мадагаскара
Мирмекофилы
Роды жесткокрылых